Steve Brodie (1863-1901) – newyorchese che affermò di aver saltato dal ponte di Brooklyn nel 1886. Ebbe fama notevole e il suo stesso nome assunse il significato di temerarietà.
Steve Brodie (1919-1992) – attore statunitense
Steve Brodie (1868-1935) – giocatore di baseball statunitense
Steve Brodie (n. 1973) – calciatore inglese